Lotto Zero – variante alla viabilità della città di Teramo (tangenziale di Teramo)
Lotto Zero – rione del quartiere Ponticelli di Napoli
Lotto zero o preserie – meccatronica